Жисела Дулко и Флавия Пенета защитават титлата си, но са елиминирани от бъдещите шампионки Светлана Кузнецова и Вера Звонарьова. Непоставената руска двойка завоюва трофея след 2:1 сета на финала над Ерани / Винчи.

Поставени тенисистки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (2 кръг, отказват се)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (четвъртфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (четвъртфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Надя Петрова (осминафинал, отказват се)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (полуфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (полуфинал)
  Даниела Хантухова /  Агнешка Радванска (осминафинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (2 кръг)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (2 кръг)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (финал)
  Ярмила Гайдошова /  Бетани Матек Сандс (осминафинал)
  Нурия Лягостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (2 кръг)
  Су-Вей Сие /  Галина Воскобоева (2 кръг)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (1 кръг)
  Вера Душевина /  Шахар Пеер (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия